Югер (значения):

 Югер — у древних римлян мера измерения площади поверхности.
 Югер, Павел Яковлевич (1923—2006) — полковник, заслуженный военный летчик СССР.

См. также 
 Флюгер